Піт Сампрас був чемпіоном попереднього року, і він успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Майкла Чанга з рахунком 6–1, 6–4, 7–6(7–3).

Лунали звинувачення на адресу організаторів, що вони посіяли американців вище від їх положення в рейтингу ATP. Так третій номер світового рейтингу Майкл Чанг був посіяний під другим номером, а восьмий номер рейтингу Андре Агассі - під шостим. Інші гравці, посіяні вище свого рейтингу: Горан Іванішевич - 6, 4, Ріхард Крайчек - 7, 5 і ще один американець Джим Кур'є - 9, 8.

Беккер знявся з турніру через травму, а Евген Кафельников знявся з турніру, оскільки був незадоволений посівом.

Це був останній турнір Великого шолома для Стефана Едберга. У чвертьфіналі його переміг Іванішевич.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1996 US Open Men's Singles draw 

1996 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу